Дудкино — деревня в Судиславском сельском поселении Судиславского района Костромской области России. Ранее входила в Судиславский сельсовет.

География 
Деревня расположена у реки Корбы.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня Дуткино относилась к 1 стану Костромского уезда Костромской губернии. В ней числилось 14 дворов, проживало 32 мужчины и 33 женщины.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне Дудкино проживало 109 человек (49 мужчин и 60 женщины).

Согласно «Списку населенных мест Костромской губернии» в 1907 году деревня Дудкино относилась к Белореченской волости Костромского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в ней числилось 24 крестьянских двора и 131 житель. Основным занятием жителей был плотницкий промысел.

Население

Примечания 

Населённые пункты Судиславского района